Lori Football Club é uma equipe armênia de futebol com sede em Vanadzor. Disputa a primeira divisão da Armênia (Campeonato Armênio de Futebol).

Seus jogos são mandados no Vanadzor City Stadium, que possui capacidade para 1.500 espectadores.

História 
O Lori FC foi fundado em 1936 e refundado em 2017, disputa atualmente a Primeira Divisão.

Lori
Clubes de futebol fundados em 1936